Дми́трий Никола́евич Ушако́в (, Москва — 17 апреля 1942, Ташкент) — русский и советский лингвист, один из организаторов реформы русской орфографии, член-корреспондент АН СССР (1939). Известен главным образом как редактор и соавтор одного из основных толковых словарей русского языка (см. Словарь Ушакова).

Жизнь 
Сын окулиста Николая Васильевича Ушакова, старшего ординатора Московского военного госпиталя (1837—1874) и его жены Анны Дмитриевны, дочери Дмитрия Петровича Новского (1799—1879), протопресвитера Успенского собора в Москве. Отец Дмитрия Николаевича умер, и с двухлетнего возраста он рос в доме деда со стороны матери Дмитрия Петровича Новского — протопресвитера Московского Большого Успенского собора в Кремле, члена Московской конторы Святейшего Синода, цензора журнала «Православное обозрение». Получив первоначальное домашнее образование в доме деда, девяти лет, в 1882 году Дмитрий Ушаков был отдан в подготовительный класс Первой московской шестиклассной прогимназии, а в 1889 году — в седьмой класс Пятой московской гимназии (ныне — московская школа № 91). В аттестате зрелости, выданном Ушакову в 1891 году, указано: «За время обучения в Московской Пятой гимназии поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ очень хорошая и любознательность похвальная».

В 1895 году окончил историко-филологический факультет Московского университета с дипломом 1-й степени. Ученик Ф. Ф. Фортунатова, который подсказал Ушакову тему выпускного сочинения — «Склонение у Гомера». Был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре сравнительного языкознания и санскрита.

Кроме Ф. Ф. Фортунатова, своими учителями в Московском университете Ушаков считал также филолога Ф. Е. Корша и историка В. О. Ключевского. Входил в круг учёных-филологов, учеников Фортунатова, среди которых А. А. Шахматов, М. М. Покровский, А. И. Томсон, Н. Н. Дурново, А. М. Пешковский и др.

Преподавал в средней школе; одновременно публиковал в научных журналах этнографические статьи о поверьях и обычаях русских крестьян. В 1900—1901 годах сдал магистерские экзамены и прочёл две пробные лекции: первая — «Главные направления в изучении русского народного эпоса», вторая — «Московский говор как основа русского литературного языка». С 1901 года — магистр русского языка и приват-доцент Московского университета.

С 1907 по 1930 год Д. Н. Ушаков — профессор кафедры русского языка историко-филологического факультета Московского университета. Преподавал также на Высших женских педагогических курсах (1907—1918), на Высших женских курсах (1909—1919), на Высших женских курсах В. А. Полторацкой (1910—1919), в Высшей военно-педагогической школе (1919—1922), в Литературном институте им. Брюсова (1924—1925), в Государственном институте слова (1920—1925), в Редакционно-издательском институте ОГИЗа (1932—1933); давал уроки орфоэпии в московских театрах.

В 1903 году стал одним из организаторов Московской диалектологической комиссии, главный редактор её изданий. После смерти Ф. Е. Корша в 1915 году, Ушаков — председатель комиссии, до ликвидации её в 1931 году. Был заведующим кафедрой русского языка в МИФЛИ во всё время существования института (1934—1941).

Во время войны находился в эвакуации в Ташкенте, где он скончался 17 апреля 1942 года и был похоронен на Боткинском кладбище Ташкента.

Словарь Ушакова 

К моменту работы над словарём Д. Н. Ушаков был известен своими работами по языкознанию, диалектологии, орфографии, орфоэпии, лексикографии и истории русского языка. В написанной им в 1911 году книге «Русское правописание» было проанализировано соотношение между правописанием и произношением в русской литературной речи. В этом труде Д. Н. Ушаков впервые обосновал необходимость реформы русской орфографии, а в 1917—1918 годах он стал активным участником составления проекта орфографической реформы.

Произошедшие в России в первые два десятилетия XX века революционные социальные преобразования значительно изменили словарный состав русского языка. Уже в 1920-х годaх была начата работа над толковым словарём русского языка. Её как составитель и главный редактор выполнял Дмитрий Николаевич Ушаков.

Четырёхтомный «Толковый словарь русского языка» выходил с 1935 по 1940 год. На свет появился словарь, восполнивший существенный пробел в описании развития русского языка в XX веке. Этот словарь отнесён специалистами к числу обязательных в перечне словарных изданий XIX—XX веков, без которых картина современного русского языка будет неполной. Словарь содержит более 90 тыс. словарных статей и рассчитан на широкий круг читателей.

Библиография 

Исследования Ушакова посвящены диалектологии, лексикографии, теоретической грамматике, педагогике, описательной фонетике, стилистике, истории русского языка. Язык он рассматривал как цельную систему, организм, все части которого функционально связаны друг с другом и неразрывны.

Основные публикации 
 Русское правописание: очерк его происхождения, отношения его к языку и вопроса о его реформе: переработано из летних лекций 1911 г. при педагогических курсах Московского о-ва воспитат. и учительниц. — М.: В. С. Спиридонов, 1911. — 102 с.
 Краткое введение в науку о языке: Из лекций на Моск. жен. пед. курсах / Д. Н. Ушаков, прив.-доц. Моск. ун-та. — Москва: В. С. Спиридонов, 1913. — 118 с. (9-ть изданий — при жизни автора; 10-е изд. — 2004) — популяризация положений фортунатовской школы
 Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии (1915, в соавт. с Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколовым)
 Русский язык: Краткое систематическое школьное руководство по грамматике, правописанию и произношению / Проф. Д. Н. Ушаков. — Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1926. — 144 с. — (Учебные пособия для школ I и II ступени).
 «Русская орфоэпия и её задачи» (1928)
 Русский литературный язык / Д. Н. Ушаков проф. 1 Моск. госуд. ун-та. — Москва: изд-во 1 Моск. госуд. ун-та, «Мосполиграф», 1929 (13-я типо-цинкография «Мысль печатника»). -— 22 с., [2] с. — (История. Литература / Воскресный ун-т 1 М.Г.У.)
 Орфографический словарь русского языка. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Учпедгиз, 1944 (58 изданий с 1934 по 2015)
 Русский язык: избранные работы. — М.: Просвещение, 1995.

Письма 
 Последние письма Д. Н. Ушакова Г. О. Винокуру (1941—1942 гг.) / Публикация, вступление и примечания О. В. Никитина // Известия РАН. Серия литературы и языка. — 2001. — Т. 60. — № 1. — С. 66—71.

Аудиозаписи 
 Ушаков Д. Н. О московском произношении // Незабытые голоса России: Звучат голоса отечественных филологов. Вып. I. — М.: Языки славянских культур, 2009. — С. 189—196. — ISBN 978-5-9551-0327-3 Запись лекции, прочитанной в 1940 г. Хранится в фонотеке ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН.
 Лекция «О законах русского произношения» (записана в феврале 1941 г.). Хранится в фонотеке Московской гос. консерватории

Примечания

Литература 
 Аванесов Р. И. Дмитрий Николаевич Ушаков (к 100-летию со дня рождения) // Известия АН СССР. ОЛЯ, 1973. — Т. 32. — Вып. 2;
 Бернштейн С. Б. Дмитрий Николаевич Ушаков (страницы воспоминаний) // Вестник Московского университета. Сер. 10. Филология. — 1973. — № 1;
 Реформатский А. А. Дмитрий Николаевич Ушаков // Русский язык в школе. — 1973. — № 1;
 Филин Ф. П. Рыцарь слова. К 100-летию со дня рождения Д. Н. Ушакова // Советская Россия. 1973, 25 января;
 Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: биобиблиографический словарь. — Т. 3. — Минск, 1978;
 Памяти Д. Н. Ушакова (к 50-летию со дня смерти) / Публикация Н. Д. Архангельской и Т. Г. Винокур // Известия РАН. Серия литературы и языка. — 1992. — Т. 51. — № 3. — С. 63—81.
 
 Высотский С. С. Д. Н. Ушаков и русская диалектология // Русская речь. — 2003. — № 6. — С. 79—86.
  
 Никитин О. В. «Чистый сердцем человек» (К 130-летию со дня рождения Д. Н. Ушакова) // Русский язык за рубежом. — 2003. — № 3. — С. 79—81.
 Филиппов В. А. Д. Н. Ушаков и театр // Московский журнал. История государства Российского. — 2003. — № 5. — С. 50—52.
 
 
 Отечественные лексикографы XVIII—ХХ вв. / под ред. Г. А. Золотовой. — 2-е изд. — М., 2011.
 Дмитрий Николаевич Ушаков и «ушаковский» словарь // Крысин Л. П. Статьи о русском языке и русских языковедах. — М.: Флинта: Наука, 2015. — С. 507—517.

Ссылки 
 
 Биографические сведения на сайте «Летопись Московского университета»
 Статья на сайте «Ярус»
 Фонд Ушакова Дмитрия Николаевича на сайте Архива РАН
 Никитин О. В. Из истории отечественного языкознания XX века: к 145-летию со дня рождения Д. Н. Ушакова
 Ушакова В. «Сентябрь уж наступил …»

Русисты
Лингвисты Российской империи
Лингвисты СССР
Лингвисты России
Лексикографы СССР
Диалектологи
Выпускники 5-й Московской гимназии
Авторы энциклопедий и словарей
Преподаватели историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели Московских высших женских курсов
Преподаватели Высших женских курсов Полторацкой
Преподаватели МИФЛИ
Преподаватели филологического факультета МГУ
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента